History (кор.: 히스토리) — южнокорейская мужская группа, сформированная под руководством LOEN Entertainment в 2013 году. Они дебютировали 26 апреля 2013 года с «Dreamer», в котором приняла их лейбл-коллега IU. Они являлись первой мужской группой LOEN Entertainment.

История

Предебют 
12 апреля 2013 года, LOEN Entertainment объявило, что юнит дебютирует с выпуском «History» 26 числа этого месяца. В то же время они представили двух членов группы, Ким Ши Хёна (который ранее появлялся на третьем сезоне Ulzzang Generation) и Чан И Джона (который появился в «Birth of a Great Star 2»).

До дебюта с группой, На До Кюн был вокалистом рок-балладной группы Buzz под сценическим именем Наыль, в то время как Сон Кён Иль был танцором в клипах IU «Beautiful Dancer» и Fiestar «Vista», а также выступлений IU «Cruel Fairy Tale» на SBS Inkigayo и GD TV. Кён Иль был также частью де-факто группы Nuthang (произносится как «Нутанг»), членами которой были G-Dragon и T.O.P из BIGBANG.

2013: Дебют с «Dreamer», Just Now, и Blue Spring 
В апреле 2013 года LOEN Entertainment выпустило первый тизер группы, под названием «Do you know us?», в съемках которого, приняла участие певица IU. Также была выпущена серия трейлеров с пятью участниками под названием «Real Dating Tip Book», а также было объявлено, что актриса и певица Сон Дам Би появятся в предстоящем клипе для дебютного сингла «Dreamer». Сингл был написан Ли Мин Су и Ким Эной, а рэп часть - Минсуном из Sunny Hill. Группа сделала свой первый концерт в прямом эфире на шоу Music Bank.

20 августа History выпустили сингл «Tell Me Love» (продюсер В. Ч. Ху Джон, композитор Ли Кван Ук, лирика Eluphant’s Keebee) и мини-альбом Just Now.

Второй мини-альбом группы Blue Spring был выпущен в ноябре того же года, который был спродюсирован Чо Юн Чолем, алирика написана Ким Ианом. Заглавный трек «What Am I To You» был выпущен 26 ноября с музыкальным видео, руководителем которого, являлся Хван Су А, который ранее работал над синглами IU «The Red Shoes» и «Good Day», а также Ga-In «Bloom». Вскоре после этого, Иджон появился в сингле IU «Friday» из переплетенного альбома Modern Times — Epilogue. Сингл был отечественным и получил международный успех, наметив номер один на Billboard K-pop Hot 100.

2014 - 2016: Desire, Beyond the History, и HIM 
23 июня 2014 года History вернулись с пятью треками EP Desire, включая заглавный трек «Psycho», составленный Ли Мин Су и East4A с лирикой Ким Иана. Иджон участвовал в написании текстов песен для треков «I Got U» и «Blue Moon». В производстве EP также принимал участие продюсер Чо Ян Чоль, ранее работавший над дебютным альбомом «Dreamer» и его предыдущие мини-альбомы Just Now и Blue Spring.

Группа выпустила свой четвертый EP Beyond the History 20 мая 2015 года вместе с заглавной песней «Might Just Die».

В следующем году, 11 апреля 2016 года, они выпустили свой пятый EP HIM, с заглавной песней «Queen».

2017: Расформирование 
12 мая агентство FAVE Entertainment сообщило о расформировании группы после 4 лет с момента дебюта. Агентство также добавило, что все участники сохранят свои эксклюзивные контракты, но сама группа больше не будет продвигаться вместе.

Участники 
Сон Кён Иль (кор.: 송경일) родился 28 ноября 1987 г.  

На До Кюн (кор.: 나도균) родился 11 февраля 1991 г. 

Ким Ши Хён (кор.: 김시형) родился 15 мая 1992 г. 

Ким Джэ Хо (кор.: 김재호) родился 17 сентября 1992 г. 

Чан И Джон (кор.: 장이정) родился 10 сентября 1993 г.

Дискография

Мини-альбом

Сингл альбомы

Синглы

Награды и номинации

Ссылки 
 Official website 
 http://www.allkpop.com/article/2013/04/loen-entertainment-releases-history-member-kim-si-hyungs-spirited-real-dating-tip-book-trailer

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году